Песнь Абиджана () — государственный гимн Кот-д'Ивуара, утверждённый с получением страной независимости в 1960.

Французский текст 
 Salut ô terre d’espérance;
 Pays de l’hospitalité.
 Tes légions remplies de vaillance
 Ont relevé ta dignité.

 Tes fils, chère Côte d’Ivoire,
 Fiers artisans de ta grandeur,
 Tous rassemblés pour ta gloire
 Te bâtiront dans le bonheur.

 Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle.
 Si nous avons dans la paix ramené la liberté,
 Notre devoir sera d'être un modèle
 De l’espérance promise à l’humanité,
 En forgeant, unie dans la foi nouvelle,
 La patrie de la vraie fraterité.

Ссылки 
 Страница гимна на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Кот-д’Ивуара
Кот-д’Ивуар
Песни 1960 года